Bertoloni kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Bertoloni
 Giuseppe Bertoloni

Robotskapade auktorsförkortningar